ígéret földje, ótestamentumi fogalom, Isten által Ábrahámnak és utódainak ígért föld

 Az ígéret földje (1899), Władysław Reymont regénye
 Az ígéret földje (1925), Henry Roussel filmje
 Az ígéret földje (1961), Mészáros Gyula filmje
 Az ígéret földje (1975), Andrzej Wajda filmje Władysław Reymont regénye alapján
 Az ígéret földje, rajzfilm
 Az ígéret földje a Vakáción a Mézga család című rajzfilmsorozat második része
 Az ígéret földje (1995), Ken Follett regénye
 Az ígéret földje (1996), amerikai filmsorozat
 Az ígéret földje (2013), Diego Quemada-Díez filmje
 Ígéret földje (2012), Gus Van Sant filmje